Гривица има више значења:

 Гривица (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Гривица (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Гривица (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Гривица (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Гривица (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Гривица (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији